A Liba-hiba a Kérem a következőt! című rajzfilmsorozat második évadjának kilencedik része.

Cselekmény

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József
 Írta: Nepp József, Romhányi József
 Dramaturg: Komlós Klári
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Operatőr: Bacsó Zoltán
 Kameraman: Körmöci Judit, Székely Ida
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Tervezte: Vásárhelyi Magda
 Lektor: Lehel Judit
 Háttér: Magyarkúti Béla
 Rajzolták: Orbán Anna, Rosta Géza
 Munkatársak: Bende Zsófi, Gyöpös Katalin, Velebil Zsuzsa, Zsebényi Béla
 Rendezőasszisztens: Kovács István
 Színes technika: Kun Irén
 Gyártásvezető: Doroghy Judit
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Klári
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Dr. Bubó: Szabó Gyula
 Ursula: Csala Zsuzsa
 Csőrmester: Bodrogi Gyula
 Teknőc Ernő: Gyenge Árpád
 Liba hölgy: Bakó Márta
 Bernát:  Horváth Pál
 Pápaszemes kígyó:  Pathó István

Dal 
Gá-gá-gá – Előadja: Bakó Márta

Kérem a következőt! (2. évad)